Вишняки () — село,
Любимовский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321582503. Население по переписи 2001 года составляло 3 человека.

Географическое положение 
Село Вишняки находится на расстоянии в 1,5 км от сёл Веселотерноватое и Скелеватое.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1898 год — дата основания.

Примечания